Spanische Insel steht für:

 eine zum Gebiet von Spanien gehörige Insel, siehe Liste spanischer Inseln
 als Übersetzung der von Christoph Kolumbus gebrauchten historischen Bezeichnung „La Isla Española“ für die Insel Hispaniola
 Die spanische Insel, biographischer Roman über Christoph Kolumbus von Gustav Keckeis (1926/1928)